Maria Magdalena (I w. n.e.) − postać biblijna, święta katolicka i prawosławna

Osoby:
 Maria Magdalena de’ Pazzi (1566-1607) − włoska karmelitanka, święta katolicka 
 Maria Magdalena Austriaczka (1589–1631) − córka arcyksięcia Austrii
 Maria Magdalena Postel (1756-1846) − francuska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Ubogich Córek Miłosierdzia, święta katolicka
 Maria Magdalena Radziwiłłowa (1861-1945) − polska działaczka narodowa
 
Dzieła:
 Maria Magdalena pokutująca − obraz Caravaggia
 Maria Magdalena − obraz Tintoretta
 Maria Magdalena − rzeźba Gregora Erharta
 Maria Magdalena − film telewizyjny z 2000
 Maria Magdalena − film z 2018
 Maria Magdalena −  tragedia w trzech aktach niemieckiego pisarza Friedricha Hebbel
 Maria Magdalena − singiel Sandry Cretu